66, természetes szám
66, ókori év
hatvanhat, kártyajáték